

Patronyme 

 Chantale Jeannotte, femme politique québécoise ;
 Dan Jeannotte, acteur canadien ;
 Jean-Paul Jeannotte (1926-2021), un chanteur classique et syndicaliste québécois ;
 Joseph-Édouard Jeannotte (1890-1957), un homme politique québécois ;
 Hormidas Jeannotte (1843-1909), un notaire et homme politique fédéral québécois.

Toponyme 

 Zec Jeannotte, une zone d'exploitation contrôlée, au Québec, au Canada.
 Rivière Jeannotte, une rivière, au Québec, au Canada.